Grigor Dimitrov era il detentore del titolo, ma è stato eliminato in semifinale da Nick Kyrgios.

Kyrgios ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Ryan Harrison con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Grigor Dimitrov (semifinale)
  Andy Murray (ritiro per infortunio)
  Nick Kyrgios (campione)
  Milos Raonic (secondo turno)

 Gilles Müller (primo turno)
 Diego Sebastián Schwartzman (primo turno)
 Damir Džumhur (primo turno)
 Miša Zverev (secondo turno)

Wildcard 

  Alex De Minaur (semifinale)
  John Millman (secondo turno)

 Jordan Thompson (primo turno)

Qualificati 

  Ernesto Escobedo (primo turno)
  Michael Mmoh (quarti di finale)

 Peter Polansky (primo turno)
 John-Patrick Smith (primo turno)

Lucky loser
  Yannick Hanfmann (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2018